Il Palazzo ima više značenja:
 Il Palazzo, Ascoli Piceno
 Il Palazzo, Perugia
 Il Palazzo, Piacenza
 Il Palazzo, Potenza